CD3 steht für:
 Mini-CD, ein kleineres Format der handelsüblichen CD
 CD3-Rezeptor, ein Erkennungsmolekül, das an der Oberfläche von allen T-Lymphozyten vorkommt

CD003